Агуйа, или орлиный канюк () — птица семейства ястребиных. Ранее считалось, что это единственный вид рода Geranoaetus.

Описание 
Самки достигают длины до 90 см, самцы значительно меньше, всего 70 см.

Распространение 
Агуйа распространён в Южной Америке. Он населяет разнообразные открытые и полуоткрытые ландшафты, а также горные регионы вплоть до высоты 3 000 м над уровнем моря.

Питание 
Его добыча — это, прежде всего, мелкие и средней величины млекопитающие, а также птицы и насекомые.

Размножение 
Птица сооружает своё гнездо на высоких деревьях или утёсах.

Примечания

Литература 
 

Ястребиные
Животные, описанные в 1819 году
Птицы Южной Америки
Монотипические роды птиц